Geografie
 Katori (Chiba) - stad in de prefectuur Chiba, Japan
 Katori-jingū - Shinto-schrijn in bovenstaande stad
 Katori (district) - district in de prefectuur Chiba, Japan

Personen
 Shingo Katori Japans zanger en acteur
 Tamaki Katori - Japans acteur
 Katori Hall - Amerikaanse toneelschrijver

Overig
 Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu - krijgskunst
 Slagschip van de Katoriklasse - Japanse klasse van slagschepen
 Katori (schip, 1906) - Japanse slagschip, naamgever van zijn klasse  
 Kruiser van de Katoriklasse - Japanse klasse van kruisers
 Katori (schip, 1940) - Japanse kruiser, naamgever van zijn klasse